Pierres est un nom propre qui peut désigner :

Littérature 
 Pierres, roman de Victor Hugo ;
 Pierres, recueil de poèmes de Roger Caillois ;

Toponyme 
 Pierres (Calvados), commune française du Calvados ;
 Pierres (Eure-et-Loir), commune française d'Eure-et-Loir.
 Baume des Pierres, grotte de la commune de Quinson (Alpes-de-Haute-Provence).

Patronyme 
 Stéphane de Pierres (1818-1876), homme politique français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de titre